

Arti e musica 
 Capri – serie televisiva prodotta da Rai Fiction
 Capri – dipinto di Salvatore Balsamo
 Capri – album di Paolo Rustichelli del 1991
 Capri - sotto-etichetta discografica tedesca della Dureco

Geografia 
 Capri – comune italiano della città metropolitana di Napoli
 Capri, anche Capri di Dalmazia o Caprie – isola della Croazia, di fronte a Sebenico
 Isola di Capri – isola nel golfo di Napoli
 Capri Leone – comune italiano nella città metropolitana di Messina

Navi 

 Capri – vascello della Real Marina del Regno delle Due Sicilie, varato nel 1812.
 Capri – nave soccorso della Regia Marina, varata nel 1930.

Prodotti  
 Capri – vino prodotto nella città metropolitana di Napoli
 Capri – marchio di sigarette prodotto dalla R. J. Reynolds Tobacco Company

Veicoli 
 Ford Capri – automobile della casa automobilistica Ford
 Agrati Capri – scooter della Agrati

Videogiochi 

 Capri – serie videoludica italiana